Anézio é um cantor e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
 Partido em 5 volume 2
 Partido em 5 volume 1
 Partido em 5 volume

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)